Spiggarna, SKS (Simklubben Spiggarna) grundades 1976, och är en simklubb i Billesholm, i nordvästra Skåne.

Externa länkar
Officiell webbplats

Simklubbar i Sverige
Sportklubbar bildade 1976